American Son –  film drammatico del 2008 con Nick Cannon
American Son – film drammatico statunitense con Kerry Washington
American Son – album di Levon Helm